Anna Aleksandrowna Morgina (; ur. 21 sierpnia 1991 w Moskwie) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała trzynaście turniejów singlowych i trzydzieści dziewięć deblowych rangi ITF. 2 października 2017 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 316. pozycję, natomiast 14 listopada 2016 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 165. miejsce.

Ukończyła University of South Carolina, uzyskawszy w 2013 roku bachelor’s degree, a następnie rozpoczęła karierę profesjonalną.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Przypisy

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1991